Il singolare del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Hendrik Dreekmann che ha battuto in finale Jiří Novák 5-7, 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jiří Novák (finale)
 Johan Van Herck (primo turno)
 Jens Knippschild (semifinali)
 Hendrik Dreekmann (Campione)

 Marcos Ondruska (primo turno)
 Gianluca Pozzi (secondo turno)
 Jérôme Golmard (quarti di finale)
 Geoff Grant (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 1997